St. Martin peut faire référence à :
 St. Martin, commune autrichienne du district de Gmünd, en Basse-Autriche ;
 St. Martin in Thurn, nom allemand de la commune de San Martino in Badia, en  Trentin-Haut Adige ;
 St. Martin in Passeier, nom allemand de la commune de San Martino in Passiria, en Trentin-Haut Adige ;
 St. Martin, ville américaine dans le Minnesota.

Voir aussi